Dassow bezeichnet:

 Dassow, Stadt im Landkreis Nordwestmecklenburg
 Dassow, ehemalige Gemeinde im Landkreis Kolberg-Körlin, Dorf in Polen; siehe: Daszewo
 Dassow, ehemaliger Wohnplatz in der Gemeinde Rossenthin im Landkreis Kolberg-Körlin, Wüstung in Polen; siehe: Dassow (Wüstung)

Dassow ist der Name folgender Personen:
 Franziska Dassow (* um 1870; † nach 1902), deutsche Theaterschauspielerin
 Heinrich von Dassow (bl. 1308–1332), Propst des Nonnenklosters Rehna und Domherr
 Jürgen Dassow (* 1947), deutscher Mathematiker und Professor für Theoretische Informatik
 Nicolaus Dassow (1639–1706), deutscher Professor der Theologie

Siehe auch: 
 Darsow